Яков Лукич Фролов-Багреев (ок. 1690 — после 1762) — временный главнокомандующий русской армией в ходе Семилетней войны, член Военной коллегии, генерал-аншеф.

Биография

Происхождение 
Фролов-Багреев родился в конце XVII века и происходил из старинного дворянского рода, по родословному преданию восходившему к "мужу честну Льву", поступившему на службу к великому князю Московскому Василию Дмитриевичу. Лука Иванович Фролов-Багреев в 1-й четверти XVIII века имел чин стольника и являлся помещиком Ряжского уезда.

Ранний период службы 

О раннем периоде жизни Фролова-Багреева сведений не сохранилось, за исключением того, что он вступил в службу в 1708 году. При Анне Леопольдовне в 1741 году он имел уже чин полковника и состоял при персидском посольстве. После вступления на престол Елизаветы Петровны 28 августа 1742 года был произведён в бригадиры, а 13 марта 1743 года был издан указ "об оставлении временно в Кизляре с войсками бригадира Фролова-Багреева до возвращения персидского Шаха в свои владения и о бытии затем в Кизляре, по выступлении его Багреева, бригадиру и коменданту князю Оболенскому командиром местных войск".  

Продолжая службу, он 1 января 1748 года получил чин генерал-майора, 25 декабря 1755 года — чин генерал-поручика, в 1750 году командовал драгунскими полками в Белгородской губернии, затем в 1753  1755 годах — войсками на Украине и в 1755 — 1757 годах состоял при Московской полевой команде. В 1756 году по расписанию генералитета находился "в Москве при следствии о фальшивых векселях в комиссии".

Участие в Семилетней войне 

В ходе Семилетней войны 1756 — 1763 годов Фролов-Багреев был направлен в действующую армию, став 23 октября 1758 года начальником
1-й дивизии. Недовольное пассивностью главнокомандующего генерал-аншефа графа В.В. Фермора, правительство в янввре 1759 года отозвало его из армии в Санкт-Петербург, предписав передать командование Фролову-Багрееву, как старшему после него по чину, до прибытия нового главнокомандующего — генерал-аншефа графа П.С. Салтыкова (в командование 1-й дивизией вместо Фролова-Багреева вступил генерал-поручик А.Н. Вильбоа).

После прибытия к армии П.С. Салтыкова Фролов-Багреев вступил в командование 2-й дивизией, выполняя задачи по прикрытию реки Вислы. Его деятельность на этом посту ознаменовалась установлением образцового направления службы на постах, выработанного им еще в начале кампании 1759 года. 

Служивший под командованием Фролова-Багреева князь А.А. Прозоровский подчёркивал старость и болезненность Фролова-Багреева ещё при определении последнего в действующую армию:
За нужное почтено было, хотя в самом деле и тщетно, прислать в Армию не только отпущенных до отставки в разные и давние времена штаб и обер офицеров, но и в действительной отставке находящихся и большею частью стариков, не могущих уже более и службу продолжать. Из числа оных был и дивизии нашей командир Фролов-Багреев, престарелый и слабостью здоровья объятый муж так, что и верхом уже ездить был не в состоянии 

Сдержанно оценивало способности престарелого генерала и правительство. По словам Екатерины II:
Наконец было признано, что генерал Фермор вёл дело совсем не по военному и без всякаго искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермора. Для этого выписали графа Салтыкова с Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову-Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева и князя Александра Голицына, шурина Румянцова 

Тем не менее, отмечая воинскую службу Фролова-Багреева, Елизавета Петровна наградила его орденом Святого Александра Невского (18 августа 1759 года).

Отставка 

5 июня 1760 года Фролов-Багреев покинул действующую армию, получив назначение членом Военной коллегии, поскольку возраст и слабое здоровье препятствовали продолжению им строевой службы. В Военной коллегии Фролов-Багреев прослужил почти два года: вступивший на престол Пётр III 11 марта 1762 года произвёл его в генерал-аншефы с увольнением от службы.

Фролов-Багреев был женат на Татьяне Михайловне Колокольцовой, вторым браком вышедшей замуж за Ивана Алексеевича Юшкова.

Источники 
 Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
 Волков С. В., Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 659. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Пономарёв В. М., Шабанов В. П., Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского. 1725 — 1917. Т. 1. — М., 2009. = С. 306. — ISBN 978-5-89577-143-3
 1759 г. Реляции временно-главнокомандовавшего русскою армиею генерал-поручика Фролова-Багреева. С предисловием Д. Ф. Масловского / Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1887. Кн. IV, стр. 1-45.

Примечания

Ссылки 
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 1
 Фролов-Багреев Яков Лукич

Умершие в XVIII веке
Генерал-аншефы
Участники Семилетней войны
Кавалеры ордена Святого Александра Невского